Саввате́ев — русская фамилия.  Образована от мужского имени Савватий.

Известные носители 
 Савватеев, Алексей Владимирович (род. 1973) — российский математик и экономист.
 Савватеев, Аристарх Петрович (1869—?) — российский политик, член IV Государственной думы Российской Империи от области войска Донского.
 Савватеев, Аркадий Михайлович (1919—1987) — Герой Советского Союза.
 Савватеев, Онисим Иванович (1887—1931) — генерал-майор, участник Первой мировой войны и Белого движения.
 Савватеев, Юрий Александрович (род. 1936) — советский и российский учёный-историк и археолог.

См. также